Trois communes française incluent le nom de Saint-Chély dans leur dénomination :
 une située dans le département de l'Aveyron :
 Saint-Chély-d'Aubrac ;
deux situées dans le département de la Lozère :
 Mas-Saint-Chély (dont l'ancien nom est Saint-Chély-du-Tarn) ;
 Saint-Chély-d'Apcher.

Origine du nom 
Les Saint-Chély proviennent d'une mécoupure des hagionymes occitans  (Saint Éloi) ou , à savoir Saint Hilaire, prononcé localement Sanch Ili.

Les Saint-Chély de Lozère sont des Saint-Hilaire (latin ) :
 Saint-Chély-d'Apcher : S. Ylari (1109), Saint Chélir (1230), S. Eler (1256)…
 Saint-Chély-du-Tarn : S. Ylari (1179), S. Martini de Sanchele (1270)…

En Aubrac, il s'agit de Saint-Eloi (latin ) :
 Saint-Chély-d'Aubrac : S. Electi (1082), S. Elegii (1248), S. Eligii (1270)…

Références